Alma Bacciarini (1921-2007), Zwitserse onderwijzeres, feministe en politica
 Aurelio Bacciarini (1873-1935), Zwitsers theoloog en geestelijke

Zwitserse achternaam